Tethytheria (буквально: звери Тетиса) — миротряд плацентарных млекопитающих, включающий в себя отряды сирен  и хоботных (). Близкие родственники даманов .

Классификация
Классификация миротряда Tethytheria .
 Миротряд Tethytheria
 Отряд †Embrithopoda
 †Phenacolophidae
 †Arsinoitheriidae
 Отряд Sirenia
 †Prorastomidae
 †Protosirenidae
 Dugongidae
 Trichechidae
 Отряд Proboscidea
 †Phosphatheriidae
 †Numidotheriidae
 †Moeritheriidae
 †Barytheriidae
 †Deinotheriidae
 †Palaeomastodontidae
 †Phiomiidae
 †Hemimastodontidae
 †Mammutidae
 †Gomphotheriidae
 Elephantidae

Филогения

Примечания 

Плацентарные
Афротерии
Отряды млекопитающих